Гази:

 Гази — название вольных воинов-добровольцев в мусульманских источниках c X—XI вв.
 Гази — город и бывший муниципалитет Ираклиона, остров Крит, Греция.
 Гази — район Афин, расположенный в пределах старого города.
 Гази — многоцелевой стадион в Кабуле.
 Гази — подводная лодка ВМС Пакистана.

Персоналии 
 Гази I (1912—1939) — второй король Ирака из династии Хашимитов.
 Гази, Абдул Рашид (1964—2007) — пакистанский исламистский священнослужитель.
 Гази, Амир Раджабович (род. 1940) — даргинский писатель, публицист и сценарист. Народный писатель Дагестанской АССР.
 Гази, Ибрагим (1907—1971) — советский татарский писатель и журналист.
 Гази, Саид (1893—1967) — сирийский политик, государственный деятель Сирии.